GND:
 Земля (электроника) — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль
 Gemeinsame Normdatei — немецкая система классификации и систематизации